Kollmar ist der Name folgender Orte:

 Kollmar, Gemeinde im Kreis Steinburg, Schleswig-Holstein

Kollmar ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Kollmar (1886–1937), deutscher Maler
 Dirk Kollmar (1963–2014), deutscher Manager und Sportfunktionär
 Günther Kollmar (1937–2013), deutscher Brauereiunternehmer
 Karénina Kollmar-Paulenz, Religions- und Kulturgeschichtswissenschaftlerin
 Max Kollmar (1872–1966), deutscher Kaufmann
 Siegfried Kollmar (* 1961), deutscher Polizeibeamter, Polizeipräsident von Mannheim
 Vilma Mönckeberg-Kollmar (1892–1985), deutsche Literaturwissenschaftlerin, Sprachpädagogin und Rezitatorin
 Wilhelm Kollmar (1871–1948), deutscher Bildhauer und Keramiker

Siehe auch:
 Kollmer
 Colmar (Begriffsklärung)
 Kolmar